Schlenkrich ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Schlenkrich (* 1972), deutscher Theatermanager, Regisseur und Theaterautor
 Carla Meyer-Schlenkrich (* 1977), deutsche Historikerin
 Klaus Schlenkrich (* 1939), deutscher Wasserballspieler